Andrzej Czuma (ur. 1938) – polityk, prawnik i historyk, poseł, minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska
 Benedykt Czuma (ur. 1941) – polityk, wydawca i dziennikarz
 Elżbieta Czuma (ur. 1954) – działaczka ROPCiO, instruktorka harcerska ZHR
 Hubert Czuma (1930-2019) – działacz wolnościowy, jezuita
 Ignacy Czuma (1891–1963) – polityk i prawnik 
 Józef Czuma (1915-1944) - porucznik, cichociemny, oficer Kedywu
 Łukasz Czuma (ur. 1935) – profesor, wykładowca KUL
 Mieczysław Czuma (ur. 1936) – dziennikarz, publicysta
 Walerian Czuma (1890–1962) – generał brygady WP i działacz społeczny